Яюк Басукі і Кароліна Віс були чинними чемпіонками, але цього разу Басукі не брала участі. Віс грала в парі з Александрою Фусаї, але у чвертьфіналі їх перемогли Барбара Ріттнер і Марія Венто-Кабчі.

Ріттнер і Венто-Кабчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Сандрін Тестю і Роберта Вінчі з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Dubai Duty Free Women's Open, парний розряд
Парний розряд